Doe maar gewoon (album van René Froger), een album van René Froger uit 2007
 Doe maar gewoon (single van René Froger) een lied afkomstig van het gelijknamige album van Froger, uitgegeven als single in 2007
 Doe maar gewoon: Live in Ahoy, een livealbum van René Froger uit 2008 met opnames van de concertreeks met dezelfde titel
 Doe maar gewoon (Jim), een single van Jim uit 2007